Lohardaga (district), een district van de Indiase staat Jharkhand
 Lohardaga (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Lohardaga